Хосе Лопез Портиљо, Чокоманатлан има више значења:

 Хосе Лопез Портиљо, Чокоманатлан (Сан Мигел Чималапа), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Хосе Лопез Портиљо, Чокоманатлан (Санта Марија Чималапа), насеље у савезној држави Оахака у Мексику